|}

Die L1 ist eine U-Bahn-Linie der Metro Barcelona. Die Linie hat 30 Stationen, von denen sich alle außer Mercat Nou im Tunnel befinden. Die Streckenlänge beträgt 20,2 Kilometer. Die Linie verläuft von Bellvitge, einem Stadtteil von L’Hospitalet de Llobregat, bis in den nordöstlichen Vorort Santa Coloma de Gramenet. Aufgrund ihrer Farbe in den Liniennetzen wird sie auch als „Línia vermella“ („Rote Linie“) bezeichnet.

Auslastung 

Jährlich benutzen etwa 101,7 Millionen Passagiere (Stand: 2016) die klimatisierten Wagen der L1, was sie zur am meisten frequentierten Linie im Metronetz macht. Eine Fahrt von Endpunkt zu Endpunkt dauert etwa 35 Minuten. Betreiberin ist die Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Geschichte 

Eröffnet wurde der erste Abschnitt der Strecke 1926 zwischen den Stationen Bordeta und Catalunya in Vorbereitung auf die Weltausstellung 1929. Die Strecke wurde an beiden Enden mehrfach verlängert, zuletzt 1992.

Bildergalerie

Einzelnachweise 

Metro Barcelona
Barcelona
Spurweite 1672 mm